Денис Романов (; 2 сентября 1978, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийский футболист, вратарь клуба «Рига». Выступал в сборной Латвии.

Родился в Риге 2 сентября 1978 года.

За карьеру выступал за клубы: «Вентспилс», «Диттон» (оба — Латвия), «Динамо» (Бухарест, Румыния), «Славия» (Прага, Чехия).

За сборную Латвии сыграл 3 матча. Дебют в сборной состоялся 3 декабря 2004 года в товарищеской встрече с Бахрейном, завершившейся вничью 2:2.

Примечания 

Футболисты Латвии
Игроки сборной Латвии по футболу
Игроки ФК «Сконто-2»
Игроки ФК «Валмиера»
Игроки ФК «Вентспилс»
Игроки ФК «Даугава» Даугавпилс
Игроки ФК «Динамо» Бухарест
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК «Хазар-Ленкорань»

Игроки ФК «Мадура Юнайтед»
Игроки в пляжный футбол Латвии